Карачев — топоним и фамилия:

 Карачев — город России, административный центр Карачевского района Брянской области.
 Карачев — железнодорожная станция Московской железной дороги на линии Брянск — Орёл.
 Карачев, Михаил Васильевич (1907—1958) — ефрейтор, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Карачев, Пётр Андрианович (1922—1943) — сержант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

 Карачёв, Николай Иванович (1922—2016) — разведчик Великой Отечественной войны.

См. также 
 Карачево